Pedro Juan Gutiérrez (1950-), Cubaans journalist, schrijver en artiest
 Pedro Gutiérrez (wielrenner) (1989-), Venezolaans wielrenner
 Pedro Gutiérrez (voetballer) (1991-), Peruviaans voetballer